Migliore ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Migliore (* 1946), römisch-katholischer Bischof
 Celestino Migliore (* 1952), römisch-katholischer Erzbischof
 Francesco Migliore (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Gennaro Migliore (* 1968), italienischer Politiker
 Ludovico Migliore (* 1956), italienischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Pablo Migliore (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Tommaso Migliore (* 1988), italienischer Eishockeyspieler